Нижний Конгазчик (, Конгазчикул де Жос; ) — село в Молдавии, в составе автономного территориального образования Гагаузия. Является частью коммуны Верхний Конгазчик.

География 
Через село, по направлению с севера на юг, протекает река Карсэу, правый приток реки Ялпуг.

Примечания 

Гагаузские поселения